Kenia na Mistrzostwach Świata w Lekkoatletyce 2017 – reprezentacja Kenii podczas mistrzostw świata w Londynie liczyła 50 zawodników, którzy zdobyli 11 medali.

Zdobyte medale

Skład reprezentacji 
 Mężczyźni

 Kobiety

Bibliografia 
 

Państwa uczestniczące w Mistrzostwach Świata w Lekkoatletyce 2017
Lekkoatletyka w Kenii